«Путешествие на Луну»:
* «Путешествие на Луну» — фильм Жоржа Мельеса 1902 года.
 «Путешествие на Луну» — фильм Сегундо де Шомона 1908 года.
 «Путешествие на Луну» — незаконченный фильм Владислава Старевича 1912 года.
 «» — полнометражный мультфильм.